Boom Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Boom Island (Minnesota)
 Boom Island (Marinette County, Wisconsin)
 Boom Island (Winnebago County, Wisconsin)